И́мя Бо́га, наиболее часто встречающееся в Торе, — , также известное как тетраграмматон, не произноcят в традиционном талмудическом иудаизме. В иудаизме так же с уважением относятся к именам Адонáй (мн. ч. «Господá мои́») и Элохи́м (мн. ч. «Бóги»), требующим их замены на другие эпитеты во избежание напрасного упоминания, хотя эти слова и не являются именами. Кроме тетраграмматона в Торе и книгах пророков присутствуют и другие имена собственные, а также эпитеты, описывающие Бога. Некоторые из этих эпитетов используют в еврейской литургии. Вне литургии используют особые эвфемизмы, заменяющие табуированные имена в разных контекстах. Также употребляют эквиваленты этих эпитетов на других языках, например, Рахманá («Милостивый») на арамейском языке в Талмуде или Эйбиштер («Всевышний») на идиш.

Тетраграмматон 

4-буквенное непроизносимое имя Творца () считают собственным именем Бога. Впервые встречается в Торе в . Используется в первой из десяти заповедей ().

Произношение вслух табуировано, при произношении заменяют словами Адонай, ха-шем, «тетраграмматон» в зависимости от контекста. В письменном виде сохраняют в виде тетраграмматона в свитках Торы и печатных изданиях и книгах пророков, вошедших в Танах, а также в некоторых молитвенниках (без огласовок). Во многих молитвенниках и в других книгах в цитатах из Торы заменяют буквой хе с апострофом ('ה), либо двумя буквами йод (יי).

Адонай 

Адона́й (мн. ч.  — «Господа мои», от ед. ч. адони́ — «господин мой»,  «и сказал: Господи (Адонай), Боже господина (адони) моего Авраама! пошли её сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином (адони) моим Авраамом») означает «судья» (, дан), как Всемилостивый и праведный Судья. Чаще переводят в современной литературе как «наш Господь». Адона́й используют иудеи вместо произнесения непроизносимого имени Бога в молитвах и во время публичного чтения Торы и книг пророков. Считают связанным с атрибутом милосердия. Также Адонай возможно встретить в   «Благословен Господь (Адонай) всякий день».

В каббале Адонай соответствует сфире малхут.

Ха-шем 

Ха-шем — буквально «имя» (с определённым артиклем или с большой буквы, ).
Строго говоря, это не имя, а эвфемизм, «обозначение имени», используемое вместо имени-эпитета Адонай и иногда вместо Элохим (которые, при меньшей табуированности также традиционно избегают произносить всуе) вне молитвы или религиозной службы, например, при учёбе или общении с прессой. Иногда используется вариант Адошéм для сохранения размера (при цитировании литургии вне богослужения, например при репетиции мелодии).

Элохим 

Обычно понимают как Pluralis majestatis от древнего семитского Эль (, ср. Аллах) или Элóах (), которое переводят как «Бог» или «бог». Часто находится в притяжательной форме Элохену с грамматическим значением «наши Боги», но согласуется с частями речи в единственном числе. Это имя считают связанным с атрибутом суда и справедливости.

Эхье-Ашер-Эхье 

Эхье-Ашер-Эхье () буквально переводится «Буду каким буду», в традиционных переводах — «Я есмь Сущий», из первого из трёх ответов, данных Всевышним на вопрос Моисея о Его имени, которое следует сообщить евреям, пребывающим в рабстве в Египте (). В арамейском переводе (Таргум Онкелоса) эта фраза не переведена, а приводится в оригинале как имя собственное и в таком виде цитируется в Талмуде (Бава Батра 73 a).

Саваоф 

Савао́ф (, цеваóт — буквально «[Господь] воинств») — один из эпитетов Бога в иудейской и христианской традициях, употребляющихся, как правило, в сочетании с тетраграмматоном. Этот эпитет может означать как «[Господь] воинств Израилевых», так и «[Господь] воинств Ангельских», или воинств Небесных. В Танахе слово Саваоф начинает встречаться с Первой книги царей.

В отличие от других имён и эпитетов Бога (Элохим, Иегова, Адонай), Саваоф обозначает свойство всемогущества, образ которого заимствован от воинства. Этот эпитет не встречается в древнейших книгах Библии, но он часто употребляется у пророков и в псалмах (Господь Саваоф). Ввиду того, что этот эпитет связан с понятием воинства, некоторые видят в нём просто «Бога войны»; это мнение опровергается тем, что эпитет Саваоф не употреблялся во времена, когда евреи развивали наибольшую воинственную деятельность, а напротив, часто употреблялся в те времена, когда воинственность уступала место мирному развитию. Правильнее видеть в этом термине идею Бога как всемогущего Владыки всех сил неба и земли, так как по библейскому представлению, звёзды и другие космические явления — тоже своего рода «воинства», повелитель которых есть Бог, как, например, Иегова Саваоф в переводе — «Господь сил» (; ; ).

Ветхий днями 
Ветхий днями (Ати́к Йоми́н) — образ Бога из книги пророка Даниила ().

Шем ха-мфораш 
Шем ха-мфора́ш () — древнееврейская фраза, означающая «72-кратное имя Бога». Считают увеличенным тетраграмматоном. Шем ха-мфораш — это тетраграмматон (יהוה).

Страх Исаака 
Па́хад Йицха́к — буквально, «Страх Исаака», или «Трепет Исаака» — один из эпитетов Бога, встречающийся в Библии только один раз ().

Шалом 
Шалóм ( — «Мир»). В Талмуде сказано «имя Бога есть „Мир“» (Перек Ха-шалом, Шаб. 10 б) ().

Ха-маком 
Ха-макóм () — «Вездесущий», буквально «Место» (с определённым артиклем), в еврейской традиции вселенная представляется как «мысль Бога», то есть подчёркивается, что не Всевышний является частью нашего мира или одной из сущностей в нём, но наоборот, мир существует по Его воле, и Всевышний вмещает его. В таком виде упоминается в традиционном выражении соболезнования пребывающим в трауре «да утешит Вездесущий вас вместе с остальными скорбящими Сиона и Иерусалима» ().

Шхина 

Имя Бога, означающее имманентное присутствие Бога в мире.
Слово  буквально переводится как «присутствие». Этот эпитет Бога ни разу не используется в Ветхом Завете; в раввинистической литературе использовали его, говоря о божественном присутствии в Скинии Завета или среди народа Израиля. Из всех имён Бога это единственное, стоя́щее в женском роде; Шхина считается ипостасью милосердия и прощения. Шхина упоминается в  ашкеназского обряда. Иногда к Шхине обращаются за помощью и поддержкой в домашних делах; это имя Бога используется, к примеру, в благословении дома (биркат ха-байт).

В Каббалe  
В каббале (Зоар, гл. Ваикра, п. 157—163, 166—177) особо выделяются десять священных имён Творца, которые ставятся в соответствие с 10 сфирот: Эке, Ко, Авая (с огласовкой Элохим), Кель, Элохим, Авая (с огласовкой шва, холам, камац), Цваот,  Шадай, Адни.

См. также 
 Имена Бога в Библии
 Тринадцать атрибутов милости — имена Всевышнего согласно его свойствам и проявлениям, по объяснению Маймонида
 99 имён Аллаха
 Семьдесят имён Богу

Примечания 

Танах:Божества
 
Бог в иудаизме
Эпитеты